Cerezal de Peñahorcada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cerezal de Peñahorcada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cerezal de Peñahorcada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar